El Faro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Faro, Oaxaca, San Pedro Teutila, 
 El Faro, Chiapas, Salto de Agua, 
 El Faro, Tamaulipas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar